Кнышов — фамилия. Известные носители:
 Кнышов, Алексей Владимирович (род. 1968) — российский политик, депутат Госдумы шестого созыва.
 Кнышов, Анатолий Николаевич (род. 1947) — лётчик-испытатель, Герой России (1996).
 Кнышов, Геннадий Васильевич (1934—2015) — директор Института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Герой Украины.

См. также 
 Кныш (значения)
 Кнышев
 Кнышево
 Кнышин